De reuzenslalom voor vrouwen bij het alpineskiën tijdens de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 vond plaats op woensdag 18 januari 2012. De Française Clara Direz won het goud.

Uitslag 

Vrouwen Reuzenslalom